Cervarolo ima više značenja:
 Cervarolo, Reggio Emilia
 Cervarolo, Vercelli